Junko Sawamatsu – ex tennista giapponese
 Kazuko Sawamatsu – ex tennista giapponese
 Naoko Sawamatsu – ex tennista giapponese